

Codici 
 pyu – codice ISO 639-3 della lingua puyuma

Storia 
 Pyu  – serie di antiche città-stato della Birmania

Altro 
 Lingua pyu (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 pby)
 Lingua pyu (Birmania) (codice ISO 639-3 pyx)